Coggiola kan syfta på:

 Coggiola (bildesigner) – ett italienskt företag

Geografi

Italien 

 Coggiola, kommun, Piemonte, Provincia di Biella, 

Robotskapade Italienförgreningar